Gorriti és una localitat navarresa pertanyent al municipi de Larraun. Es troba a 39 km de Pamplona. La població era de 87 habitants l'any 2014, amb una densitat de població de 12,25 hab/km² i una superfície de 7,1 km².

Referències